Robert-Schuman-Gymnasium steht für:
 Robert-Schuman-Gymnasium (Cham)
 Robert-Schuman-Gymnasium (Saarlouis)

Siehe auch:
 Robert-Schumann-Gymnasium